Chruściele peut désigner en Pologne :
voïvodie de Mazovie
 Chruściele, village du powiat de Ciechanów
 Chruściele, village du powiat de Wołomin 

 voïvodie de Varmie-Mazurie
Chruściele, village